48-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 27 сентября 1981 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Даниэль Гисигер.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1981 на FirstCycling
 
 
  

1981 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1981 году
Сентябрь 1981 года